Illia puede referirse a:

Personas 
 Arturo Umberto Illia, político argentino, Presidente de la Nación entre 1963 y 1966.

Lugares 
 Barrio Presidente Illia, un conjunto de vivienda social en el barrio de Nueva Pompeya, Ciudad de Buenos Aires.
 Pueblo Illia, localidad argentina ubicada en el departamento Cainguás de la provincia de Misiones.

Museos 
 Casa Museo Arturo Illia, situada en calle Avellaneda 181 en el barrio centro de la ciudad de Cruz del Eje, en la Provincia de Córdoba, Argentina.
 Museo de Ciencias Naturales Arturo Illia, museo ubicado en el Parque Sarmiento en la ciudad de Córdoba, Argentina.

Transporte 
 Aeropuerto Arturo Umberto Illia, en General Roca, provincia de Río Negro, Argentina.
 Autopista Dr. Arturo Umberto Illia, en la ciudad de Buenos Aires.
 Avenida Arturo Umberto Illia, en la ciudad de Rosario, Argentina.
 Avenida Presidente Arturo Umberto Illia, una avenida en el partido de San Miguel, provincia de Buenos Aires, Argentina, parte de la Ruta Nacional 201.
 Boulevard Arturo Illia, en la ciudad de Córdoba, Argentina.
 Estación Presidente Illia, estación ferroviaria del barrio porteño de Villa Soldati, Buenos Aires, Argentina.
 Estación Presidente Illia (Premetro), estación ferroviaria del Premetro de la red ferroviaria argentina.